Ел Еспањол има више значења:

 Ел Еспањол (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Еспањол (Сан Лорензо Албарадас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Еспањол (Сан Мигел Тулансинго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику